Łężce (gromada w powiecie kozielskim)
 Łężce (gromada w powiecie międzychodzkim)